Лас Пилас, Лас Пилитас има више значења:

 Лас Пилас, Лас Пилитас (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас, Лас Пилитас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику